Matías Castro é um futebolista uruguaio que atua no Liverpool, clube que o revelou.

Referências 

Futebolistas do Uruguai